

Personen enkel Cleo genoemd
 Cleo (actrice) - Deens actrice
 Cleo (zangeres) - Pools zangeres

Personen met de voornaam Cleo
 Cleo Campert - Nederlands fotografe
 Cleo Laine - Brits jazzzangeres en actrice
 Cléo de Mérode - Franse variétédanseres en ballerina

Overig
 Cleo (Belgische film) - Belgische dramafilm uit 2019
 Cleo (Duitse film) - Duitse dramafilm uit 2019
 Cleo (Zweedse televisieserie), Zweedse televisieserie die liep van 2002 tot en met 2003 
 Cléo de 5 à 7 - Franse dramafilm uit 1962
 Cleo de Wolf - personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden
 Cleo Springs - plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma